El término Angie es de origen griego y significa "ángel" o "mensajero".

Personas 
 Angie Dickinson, actriz de cine y televisión norteamericana.
 Angie Stone, cantante de R&B y soul  norteamericana.
 Angie Martinez, rapera estadounidense.
 Angie Cepeda, actriz colombiana de cine y televisión.
 Angie Jibaja, modelo y actriz peruana.
 Hans-Joachim Klein "Angie", terrorista alemán.
 Angie Taddei,  conductora y cantante argentina.
 Angie Milliken,, actriz australiana.

Otros 
 Angie (canción), canción de The Rolling Stones de 1973.
 Angie, una película estadounidense de 1994.
 Angie (Mother), personaje del videojuego GBA: Mother 3.
 Angie (Luisiana), villa ubicada en el estado de Luisiana. 
 Angie Bolen, personaje ficticio de la serie Desperate Housewives.
 Angie Raudales, estudiante de westview.
 Angie Villegas apasionada de los BTS, y amiga de la multimillonaria Alejandra